Да́блин () — англоязычная фамилия и топоним:

Фамилия 
 Даблин, Дион — английский футболист, нападающий.

Топонимы 
США
 Даблин — тауншип в округе Суифт, штат Миннесота.
 Даблин (Вирджиния)
 Даблин (Джорджия)
 Даблин (Индиана)
 Даблин (Калифорния)
 Даблин (Кентукки)
 Даблин (Мэриленд)
 Даблин — городок в округе Чешир, штат Нью-Гэмпшир.
 Даблин (Нью-Джерси)
 Даблин (Огайо)
 Даблин (Пенсильвания)
 Даблин (Северная Каролина)
 Даблин (Техас)

Прочие страны
 Даблин (Южная Австралия)
 Даблин (Онтарио)

См. также 
 Дублин (значения)